Wiktor Nikołajewicz Docenko (ur. 1946) – rosyjski reżyser, aktor i pisarz
 Wiktor Docenko (ur. 1975) – ukraiński piłkarz